Le nom de Silvestri est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alan Silvestri (1950-) compositeur américain de musiques de films ;
 Camillo Silvestri (1645-1719), érudit et écrivain italien ;
 Carlos Silvestri (né en 1972), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Constantin Silvestri (1913-1969) compositeur et chef d'orchestre roumain ;
 Daniele Silvestri (né en 1968), auteur-compositeur-interprète italien ;
 Filippo Silvestri (1873-1949), entomologiste italien ;
 Guido Silvestri (1952-), auteur de bande dessinée et responsable éditorial italien ;
 Marc Silvestri (1958-), dessinateur et éditeur de comics américain.
 Marco Silvestri (1991-), footballeur professionnel, gardien de but à Udinese Calcio ;